Blücher kan zijn:
Gebhard Leberecht von Blücher,  vorst Blücher von Wahlstatt, (1742-1819), Pruisisch veldmaarschalk
Blücher (oorlogsschip); een Duitse zware kruiser in de Tweede Wereldoorlog.
Blücher (pantserkruiser); een Duitse kruiser in de Eerste Wereldoorlog.
Vasili Blücher (1889-1938), Maarschalk van de Sovjet-Unie